Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Sherry Acker e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Paula Smith 5-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sherry Acker /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (finale)

 Amy Holton /  Kathy Holton (primo turno)
 Anne Minter /  Corinne Vanier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Nashville 1984